WLL é uma abreviatura e pode referir-se a:

 Wireless Local Loop - tecnologia de comunicação de dados e voz por ondas de rádio.
 Windows Live Local ou Live Search Maps - sistema desenvolvido pela Microsoft semelhante ao Google Earth.

Desambiguação